Das Dameneinzel der French Open 2001 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerin war Mary Pierce. Das Finale bestritten Jennifer Capriati und Kim Clijsters, welches Capriati in drei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
2001